Simbolismo – movimento artistico sorto nella  Francia del XIX secolo
Simbolismo religioso – insieme di simboli con i quali si evidenziano gli aspetti importanti di una religione
Simbolismo numerico – l'uso di un numero per indicare una realtà non-numerica
Simbolismo ebraico – l'uso del simbolo nella religione ebraica
Simbolismo fallico – rappresentazione simbolica dell'organo sessuale maschile

Pagine correlate 
Simbolo (disambigua)